Фал:
 FN FAL - бельгийская автоматическая винтовка
 Фал — мужское личное греческое имя.
 Фал — корабельная снасть, предназначенная для подъёма и спуска.